Otoci u Hrvatskoj
 Smokvica Vela (Rogoznica), kod Rogoznice
 Smokvica Vela (Kornat), kod otoka Kornata